Osoby o tym nazwisku:
 Erik Källström – szwedzki piłkarz
 Harry Källström – szwedzki kierowca rajdowy
 Kim Källström – szwedzki piłkarz
 Mikael Källström – szwedzki piłkarz oraz trener piłkarski